Eugen Todoran este numele complet al mai multor personalități:
Eugen Todoran (1885-1931), director de școală, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Eugen Todoran (1918-1997), filolog, istoric literar și eminescolog
 Eugen Todoran (n. 1993), regizor